The Alien Planet / Cybernuts é o single de Jean-Jacques Perrey lançado em 31 de dezembro de 1958, tem 2 músicas, ambas com apenas um minuto de duração.

Capa 
A capa mostra uma mulher com um cérebro desenhado em cima. Abaixo está o nome de Jean-Jacques Perrey e o título do álbum.

Lista de cançoes

Musique Electronique du Cosmos 
Veja também The Alien Planet / Cybernuts (seção de Musique Electronique du Cosmos)

As únicas 2 músicas neste álbum são versões de 2 músicas existentes que não foram lançadas até 1962 no álbum Musique Electronique du Cosmos.

Veja também 
 Prelude au Sommeil
 Cadmus, Le Robot de l'Espace
 Musique Electronique du Cosmos

Referências 

Singles de Jean-Jacques Perrey